Amstelhof (buurt), een buurt in Amsterdam-Zuid
Amstelhof (gebouw), een gebouw aan de Amstel in Amsterdam